Korzybie ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Korzybie (Szydłowo)
 Korzybie (Baboszewo)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Korzybie (Kępice) (deutscher Name: Zollbrück, Kreis Rummelsburg/Pommern)